Мимаропа (; регион IV-B) — один из 17 регионов Филиппин, состоящий из пяти провинций, из названий которых образуется именование Мимаропа: Восточный и Западный МИндоро, МАриндуке, РОмблон и ПАлаван. Регион располагается на западе Филиппин.

Административный центр региона — город Калапан.

Провинции региона

Примечания

Регионы Филиппин